Jean Joseph Gagnon (né le  à Chicoutimi au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1922-1923|| Bluets de Chicoutimi || QPHL|| 7|| 0|| 0|| 0|| || 1|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1922-1923|| Bulldogs de Québec || Big-4|| 3|| 0|| 0|| 0|| || || || || || 
|- 
| 1923-1924|| Renards de Trois-Rivières || ECHL|| 9|| 2|| 0|| 2|| || || || || || 
|-
| 1924-1925|| Renards de Trois-Rivières || ECHL|| 16|| 18|| 0|| 18|| || 2|| 5|| 0|| 5|| 
|- 
| 1925-1926|| Sons of Ireland de Québec || QAHA|| 10|| 5|| 0|| 5|| || 6|| 4|| 0|| 4|| 
|-
| 1926-1927|| Castors de Québec || Can-Am|| 32|| 27|| 6|| 33|| 54|| 2|| 0|| 0|| 0|| 5
|- 
| 1927-1928|| Reds de Providence|| Can-Am|| 39|| 20|| 4|| 24|| 80|| || || || || 
|-
| 1928-1929|| Reds de Providence|| Can-Am|| 39|| 7|| 3|| 10|| 50|| 6|| 4|| 0|| 4|| 10
|- 
| 1929-1930|| Reds de Providence|| Can-Am|| 39|| 21|| 17|| 38|| 72|| 3|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 1930-1931|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 41|| 18|| 7|| 25|| 43|| 10|| 6|| 2|| 8|| 8
|- 
| 1931-1932|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 48|| 19|| 18|| 37|| 40|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1932-1933|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 48|| 12|| 23|| 35|| 64|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|- 
| 1933-1934|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 48|| 9|| 15|| 24|| 25|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1934-1935|| Bruins de Boston|| LNH|| 24|| 1|| 1|| 2|| 9|| || || || || 
|- 
| 1934-1935|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 23|| 1|| 5|| 6|| 2|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1935-1936|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 48|| 7|| 9|| 16|| 42|| || || || || 
|- 
| 1936-1937|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 48|| 20|| 16|| 36|| 38|| 5|| 2|| 1|| 3|| 9
|-
| 1937-1938|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 47|| 13|| 17|| 30|| 9|| 3|| 1|| 3|| 4|| 2
|- 
| 1938-1939|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 45|| 12|| 22|| 34|| 23|| 3|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 1939-1940|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 10|| 4|| 5|| 9|| 0|| || || || || 
|- 
| 1939-1940|| Americans de New York|| LNH|| 24|| 4|| 3|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1940-1941|| Cataracts de Shawinigan || LHSQ|| 33|| 15|| 26|| 41|| 58|| 10|| 3|| 8|| 11|| 12
|- 
| 1941-1942|| North Sydney Victorias|| CBSHL|| 23|| 5|| 11|| 16|| 6|| 6|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 1942-1943|| Reds de Providence|| LAH|| 50|| 9|| 10|| 19|| 12|| || || || || 
|- 
| 1943-1944|| Reds de Providence||  LAH||50 ||9 ||10 ||19 ||12 || || || || || 
|-
| 1944-1945|| Reds de Providence||  LAH|| 9|| 0|| 5|| 5|| 0|| || || || || 
 
|| 454|| 120|| 141|| 261|| 295|| 32|| 12|| 12|| 24|| 37

Références 

Naissance en juin 1905
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Castors de Québec
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Americans de New York
Champion de la Coupe Stanley
Décès en mars 1984
Naissance à Chicoutimi
Décès au Rhode Island
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 78 ans